Cursed pode ser:

 Cursed (2004), filme de Yoshihiro Hoshino
 Cursed (2005), filme de Wes Craven, estrelando Christina Ricci
 Cursed (2020), série da Netflix
 Cursed (série), um sitcom americano
 Cursed (banda), uma banda de hardcore punk canadense
 Cursed (álbum), um álbum da banda Morgoth.

Desambiguação